Natela Georgijewna Dsalamidse (; ; englische Schreibweise Natela Dzalamidze; * 27. Februar 1993 in Moskau) ist eine russisch-georgische Tennisspielerin.

Karriere 
Dsalamidse begann mit fünf Jahren mit dem Tennisspielen und tritt hauptsächlich auf ITF-Turnieren an. Sie gewann bisher zehn Einzel- und 29 Doppeltitel auf dem ITF Women’s Circuit sowie zwei Doppeltitel bei der WTA Challenger Series in Taipeh und Mumbai.

Ihr erstes Turnier als Profi bestritt sie im August 2007 in Pensa. Ihren ersten Einzeltitel gewann sie im Januar 2009 in Hyderabad, wo sie Anna Rapoport im Endspiel mit 1:6, 6:2 und 6:4 besiegte. Ihren ersten Doppeltitel gewann sie im Juni 2010 an der Seite von Darja Kutschmina in Qarshi, mit der sie die Paarung Ksenija Mileuskaja/Anna Piwen im Finale mit 6:2, 2:6 und 7:5 bezwang.

Seit 2013 spielt Dsalamidse für den TC Rot-Blau Regensburg, mit dem sie 2013 und 2014 in der 2. Bundesliga und ab 2015 in der 1. Bundesliga antrat. 2016 wurde sie mit dem Eckert Tennis Team Regensburg deutsche Mannschaftsmeisterin.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Doppel

Weblinks 

 
 
 

Tennisspieler (Georgien)
Tennisspieler (Russland)
Georgier
Russe
Geboren 1993
Frau